DGB Bildungswerk ist eine Bezeichnung für unterschiedliche gewerkschaftliche Bildungsträger, nämlich
 DGB Bildungswerk BUND in Düsseldorf
 DGB-Bildungswerk NRW in Düsseldorf
 DGB Bildungswerk Bayern in München
 DGB Bildungswerk Thüringen
 DGB Bildungswerk Hessen
 DGB Bildungswerk Baden-Württemberg